Wiser steht für:

 Wiser (Adelsgeschlecht), ein in Diensten der Kurpfalz stehendes und 1702 in den Grafenstand erhobenes Adelsgeschlecht

Wiser ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert von Wiser († 2014), deutscher Unternehmer
 Barbara Nath-Wiser (* 1949), österreichische Ärztin
 David Friedrich Wiser (1802–1878), Schweizer Mineraloge
 Elisabeth Dorothea von Wiser (1718–1771), kurpfälzische Gräfin und Wohltäterin des Dorfes Friedelsheim
 Ferdinand Andreas von Wiser (1677–1751), kurpfälzischer Hofbeamter und Diplomat
 Franz Joseph von Wiser (1679–1755), kurpfälzischer Hofbeamter und Diplomat
 Karl Wiser (1800–1889), österreichischer Advokat, Reichrats- und Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Linz
 Maximilian Graf von Wiser (1861–1938), deutscher Augenarzt
 Wolfgang Wiser (auch: Wiesinger; nachweisbar 1470–1507), im Donauraum tätiger Werkmeister

Weiteres:
 Wiser’s Whisky

Siehe auch:
 Wieser
 Wisser